

Organisaties 
Center for Constitutional Rights, een Amerikaanse burgerrechten-organisatie
Centrale Commissie voor de Rijnvaart, een organisatie die de Rijnscheepvaart in goede banen leidt
Companhia de Concessões Rodoviárias, een Braziliaanse holding die vooral tolwegen exploiteert
Curtea Constituţională a României, het hoogste rechtsorgaan in Roemenië

Rockbands 
Creedence Clearwater Revival, een Amerikaanse rockband
Creedence Clearwater Revival (album), het debuutalbum van deze band
Creedence Clearwater Revisited, een rockband met voormalige leden van Creedence Clearwater Revival
Cross Canadian Ragweed, een Amerikaanse rockband

Overige 
Closed Circuit Rebreather, een ademapparaat voor duikers, zie Rebreather
Koenigsegg CCR, een sportwagen van de Zweedse autobouwer Koenigsegg
Organochroomchemie, CCr, naar de betrokken elementen koolstof (C) en Chroom (Cr)
ChuChu Rocket!, een puzzel-videospel voor Dreamcast